Centre d'art contemporain peut désigner :
 centre d'art contemporain, un lieu qui présente le travail d'artistes plasticiens contemporains ;
 Centre d'art contemporain, la plus importante institution d'art contemporain de Suisse romande ;
 Centre d'art contemporain, le musée d'art contemporain de la ville de Sienne en Toscane.

Voir aussi 
 Centre d'art contemporain de Meymac, à Meymac en France
 Centre d'art contemporain de l'abbaye d'Auberive, un lieu d'exposition privé, installé dans une ancienne abbaye cistercienne, dans la Haute-Marne, en France
 Centre d'art contemporain La Halle des bouchers, un centre d'art contemporain municipal situé à Vienne en France
 Centre d'art contemporain Chanot, une structure municipale consacrée à l'art contemporain située à Clamart en France
 Centre d'art contemporain Witte de With, un centre d'art contemporain situé dans la ville de Rotterdam aux Pays-Bas
 Centre d'art contemporain d'Osaka, un ancien musée d'art, maintenant fermé, qui était situé à Osaka au Japon
 Centre d'art contemporain du parc Saint-Léger, un centre d'art contemporain situé à Pougues-les-Eaux en France